Era la prima edizione del torneo e Nina Bratčikova insieme a Oksana Kalašnikova hanno sconfitto per 6-0, 4-6, [10-8] Julia Glushko e Noppawan Lertcheewakarn in finale.

Teste di serie

  Eva Birnerová /  Andreja Klepač (semifinale)
  Nina Bratčikova /  Oksana Kalašnikova (campionesse)

  Monique Adamczak /  Stephanie Bengson (secondo turno) 
  Julia Glushko /  Noppawan Lertcheewakarn (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Royal Indian Open 2012